, chanteur
  (1961-), chanteuse brésilienne
 Guilherme Villela (1935-), homme politique
  (1963-), journaliste brésilienne
 Milú Villela (1943-), psychologue, chef d'entreprise et philanthrope brésilienne
 Nicolão Villela, sculpteur portugais du 
 Roney Villela (1961-), acteur brésilien